

Ficção
Rocky (série), série de filmes com Sylvester Stallone
RockyRocky II
Rocky IIIRocky IV
''Rocky V
Rocky Balboa (filme)
Rocky Balboa, o personagem dos filmes
Rocky (jogo eletrônico de 1987), baseado na série de filmes
Rocky (jogo eletrônico de 2002), baseado na série de filmes

Localidades
Rocky (Oklahoma), cidade dos Estados Unidos

Música
 Rocky (cantor), sul-coreano


Desambiguação